Операција Таненбаум (нем. Operation Tannenbaum) се може односити на:

Операција Таненбаум (Швајцарска), планирана операција заједничке инвазије немачке и француске војске на Швајцарску.
Операција Таненбаум (Југославија), операција Вермахта против НОВЈ-а која је трајала од 23. до 30. децембра 1943. године.